En astronomie, la pente de phase (en anglais phase slope, slope parameter ou magnitude slope) notée G est l'augmentation brusque de luminosité, donc de magnitude, d'un astéroïde lorsqu'il atteint un angle de phase nul. Ceci est dû à l'effet d'opposition et la valeur du paramètre G dépend de la manière dont la lumière est rétrodiffusée par la surface de l'astéroïde. Elle n'est connue avec précision que pour quelques astéroïdes, et pour les autres une valeur par défaut de 0,15 est adoptée.

Ce paramètre entre dans le calcul de la magnitude absolue H à partir de la magnitude apparente V et de l'angle de phase.

Articles connexes 
Effet d'opposition
Angle de phase

Notes et références 

 The H and G magnitude system for asteroids

Observation du ciel
Photométrie